Скарышев () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 13 159 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Анелин
 Антонюв
 Богуславице
 Буяк
 Хоментув-Пущ
 Хоментув-Соха
 Хоментув-Щыгел
 Эдвардув
 Гембажув
 Гембажув-Колёня
 Грабина
 Хута-Скарышевска
 Янув
 Казимерувка
 Клоновец-Корач
 Клоновец-Курек
 Кобыляны
 Маковец
 Макув
 Макув-Новы
 Мястечко
 Моджеёвице
 Нива-Одеховска
 Новы-Дзежкувек
 Одеховец
 Одехув
 Подсулишка
 Солтыкув
 Стары-Дзежкувек
 Томашув
 Вильчна
 Вулька-Тварогова
 Вымыслув
 Залесе

Соседние гмины 
 Гмина Гузд
 Гмина Илжа
 Гмина Казанув
 Гмина Коваля
 Радом
 Гмина Тчув
 Гмина Вежбица

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства